Аннамурадов — фамилия; имеет женскую форму Аннамурадова.
 Аннамурадов, Курбаннияз (1912 — ?) — звеньевой колхоз «Большевик» Куня-Ургенчского района Ташаузской области, Герой Социалистического Труда.
 Аннамурадова, Огулнабад (род. 1925) — колхозница колхоза имени Ленина Байрам-Алийского района Марыйской области, Герой Социалистического Труда.
 Аннамурадов, Ягмурмурад Куланмурадович (род. 1982) — туркменский футболист. Примечания